Frälsaren kan syfta på:

 Frälsaren – en benämning på Jesus 
 Frälsaren (roman) – en roman från 2005 av den norske författaren Jo Nesbø

Se även
 Frälsare – ett ord